Чемпионы Азии по пауэрлифтингу разыгрываются ежегодно, начиная с 1984 года.

Турниры

Ссылки 
Чемпионаты Азии по пауэрлифтингу
 Протоколы  на сайте IPF